Antiguas religiones puede referirse a:
 Religión en el Paleolítico
 Religión en la Prehistoria

 Religión de las Edades de Bronce y Hierro:
 Religiones del Antiguo Oriente Medio
 Religión de la Antigua Mesopotamia
 Religión del Antiguo Egipto
 Religión védica
 Religión de la Antigua Grecia
 Religión de la Antigua Roma

Véase también 
 Historia de las religiones
 Paganismo

Religión en la Edad Antigua